Сантијаго де лос Леонес има више значења:

 Сантијаго де лос Леонес (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сантијаго де лос Леонес (Сан Пабло дел Монте), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику